ECP steht für:
 École Centrale Paris, Ingenieursschule (grande école) in Châtenay-Malabry
 Effective Core Potential – ein Begriff aus der Quantenchemie, siehe Pseudopotential
Egyptian Communist Party, siehe Ägyptische Kommunistische Partei
 Electron Channeling Pattern, elektronisch-diffraktometrische Methode zur Darstellung der Kristallstruktur von Proben mittels Elektronenmikroskopen
 Emission-corrected pyrometry, emissionskorrigierte Pyrometrie
 Encryption Control Protocol ermöglicht eine verschlüsselte PPP-Verbindung
 Eosinophil Cationic Protein – Ein porenbildendes Molekül, das von eosinophilen Granulozyten gebildet wird
 Exact Colour Print, ein seit 2004 registriertes Markenzeichen für ein Farbsystem, das einen erweiterten Farbraum und Metallicfarben im Offsetdruck mit CMYK-PSO-Farben darstellen kann
Exchange Control Panel, eine mit Microsoft Exchange Server 2010 eingeführte webbasierte Verwaltungsoberfläche
 Extended Capabilities Port, Modus der parallelen Schnittstelle eines Computers
 Extrakorporale Photopherese, Begriff aus der Medizin; zellbasierte immunmodulierende Therapie verschiedener Erkrankungen

EC-P steht für:
 Chrysler EC-P, ein PKW-Modell
 Provinz Pichincha in Ecuador nach ISO 3166-2

Abkürzung